Bemidbar (hebr. "in der Wüste") ist die Bezeichnung für:

 das 4. Buch Mose
 einen Leseabschnitt der Tora: Bemidbar (Sidra)